Казан
 Казанок (заказник)
 Казанок (сустав)